Рогожка:
 Рогожка — ткань, выполненная переплетением рогожка. Не путать с тканью рогожа.
 Рогожка — река в Московской области.
 Рогожка — село в Сасовском районе Рязанской области.
 Рогожка (Сеченовский район) — село в Сеченовском районе Нижегородской области.
 Рогожка (Дивеевский район) — бывшая усадьба Карамзиных в Ардатовском уезде Нижегородской губернии.

См. также 
 Рогожа (значения)